Krokskär kan syfta på följande platser:

Finland 

 Krokskär (Vårdö, Åland), 
 Krokskär (Brändö, Åland), 
 Krokskär, Korpo, Åboland, 
 Krokskär, Nagu, Åboland,

Sverige 

 Krokskär, Nynäshamns kommun, ö,

Se även
Krokskäret
Kråkskär

Robotskapade Finlandförgreningar